Кфар-Шмарьягу () — местный совет в Израиле, находящийся в Тель-Авивском округе. Совет был основан в 1937 году во время Пятой алии в Израиль. Площадь составляет 2,6 км². 

Посёлок назван по имени Шмария Левина, деятеля сионистского движения и депутата первой думы Российской империи.

Посёлок Кфар-Шмарьягу непосредственно примыкает к городу Герцлия. Кфар-Шмарьягу считается одним из наиболее престижных и богатых мест проживания в Израиле и состоит в основном из вилл. Рейтинг социально- экономического развития на 2017 год - 10 из 10 .  Недалеко от поселка находится Арсуф (Национальный парк Аоллония).

История
Об основании нового поселка Кфар Шмариягу  20 мая 1937 года написала старейшая израильская газета Давар .

Поселок был создан компанией Раско для выходцев из Германии. 

Компания приобрела землю для ферм и земельных участков, поселок был  задуман как сельскохозяйственное поселение . 

В 1939 году в поселке был основан молочный завод, который в 1953 году стал израильской компанией по производству молока Тене Нога. 

В 1949 году поселок был расширен в связи с прибытием новых репатриантов и в 1950 году стал местным советом .  

В 1958 году, после соглашения о репарациях с Германией, жители поселка получили высокую ренту из Германии, стали богатыми и отказались от сельского хозяйства в пользу свободных профессий. 

В Кфар Шмарьягу находится  сад скульптур родившейся в Германии художницы 70-х годов XX века Ката Эфраим Маркус. 

Недавно  в поселке был открыт региональный центр лечения  испытывающих трудности обучения "Каланит".

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета Кфар-Шмарьягу (иврит)

Города Израиля